Hart är ett efternamn, vanligt i engelskspråkiga länder.

Personer med efternamnet
 Alan Hart
Albert Hart
Alexander Hart
Angie Hart

Basil Liddell Hart
Beth Hart
Bret Hart
Brian Hart

Carter Hart
Corey Hart

Danny Hart
Doris Hart
Dolores Hart

Edward Hart
 Emily Hart
Ernie Hart
Esther Hart
Eva Hart
Gary Hart
Heinrich Hart
H.L.A. Hart

Ian Hart

Joe Hart
Johnny Hart
Joseph Hart
 Judith Hart
Julius Hart

Kevin Hart

 Lester B. Hart
 Lorenz Hart
 Louis F. Hart

 Maarten ’t Hart
 Marvin Hart
 Melissa Joan Hart
 Michael S. Hart
 Mickey Hart
 Mike Hart
 Miranda Hart
 Moss Hart

 Oliver Hart
Ossian B. Hart
Owen Hart

Paul Hart
Philip Hart

 Richard Hart
Robert Hart

Terry Hart
Thomas C. Hart
Tom Hart

Veronica Hart

William S. Hart

Engelska efternamn